Emet steht für:
 Eine Sicherheitssoftware von Microsoft: Enhanced Mitigation Experience Toolkit
 Emet (Türkei), ein Ort in der Türkei
 Emet (Oklahoma), ein Ort in Oklahoma, USA
 Die drei poetischen Bücher des alten Testaments, siehe Einleitung der Ketuvim